Chalais kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Chalais, Indre, 
 Chalais, Dordogne, 
 Chalais, Charente, 
 Chalais (flygplats), departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Chalais, Vienne,

Schweiz 

 Chalais, Valais, ort och kommun,